Commerce steht für:

 Commerce (Métro Paris), Station des Pariser Métrosystems
 Commerce (Zeitschrift)
 Commerce (Fluss), ein Nebenfluss der Seine in der Normandie
 Commerce (Kartenspiel), der Sequenz ähnliches französisches Kartenspiel unter 3 bis 10 Spielern
 American Machine Manufacturing Company mit dem Markennamen Commerce (1907–1908)
 Commerce Motor Car Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller (1911–1932)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Commerce (Alabama)
 Commerce (Georgia)
 Commerce (Iowa)
 Commerce (Kalifornien)
 Commerce (Michigan)
 Commerce (Mississippi)
 Commerce (Missouri)
 Commerce (Oklahoma)
 Commerce (Tennessee)
 Commerce (Texas)
 Commerce City (Colorado)
 Commerce Township, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Commerce Avenue Fire Hall, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 77001275
 Commerce Block, in Glenrock, Wyoming, ID-Nr. 04001548
 Commerce Building/Hancock Building, in Miami, Oklahoma, ID-Nr. 83002115
 Commerce City Hall, in Commerce, Missouri, ID-Nr. 04001575
 Commerce Commercial Historic District, in Commerce, Georgia, ID-Nr. 88003226
 Commerce Street Historic District, in West Point, Mississippi, ID-Nr. 90001283
 Commerce Street Industrial Historic District, in Petersburg, Virginia, ID-Nr. 08000870
 Commerce Street Power Plant, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 99000761
 Commerce Street Residential Historic District, in Greenville, Alabama, ID-Nr. 86001967

Siehe auch:
 Kommerz